Whaleback (englisch für Walrücken) steht für:
 Whaleback Light Station, Leuchtturm in Maine, Vereinigte Staaten
 Whaleback Rocks, Inselgruppe vor der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktika